Champagnac (Cantal)
 Champagnac (Charente-Maritime)
ook:
Champagnac-de-Belair,  Dordogne 
Champagnac-la-Noaille,  Corrèze  
Champagnac-la-Prune,  Corrèze 
Champagnac-la-Rivière,  Haute-Vienne
Champagnac-le-Vieux, Haute-Loire